Горки може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Горки – град в Беларус, Могильовска област
 Горки – старо име (1932-1990) на град Нижни Новгород, Русия
 Горки – села в Русия (154), Беларус (22), Украйна (9)
 Горки Ленинские – селище от градски тип в Русия, Московска област
 Горки (връх) – връх в Тяншан, вис. 6050 м.

Личности 
 Аршил Горки (1904-1948) – американско-арменски художник
 Максим Горки (1868-1936) – руски съветски писател

Други 
 „Горки“ – метростанция в Казан, Татарстан, Русия
 „Горки“ – централният парк в Москва, Русия
 „Горки“ – паркове в други съветски градове
 „Горки Парк“ – съветска, американска, руска рок група (1987)